Adelshofen (Middel-Franken)
Adelshofen (Opper-Beieren)